NNSS kan syfta på:
Nevada National Security Site, amerikanskt skjutfält för kärnvapen mellan 1951 och 1992
Transit (navigation), ett satellitbaserat positionsbestämningssystem